Юма (округ, Аризона)
 Юма (округ, Колорадо)